Ruyter oder de Ruyter ist der Familienname folgender Personen:

 Alain De Ruyter  (* 1969), belgischer Shorttracker 
 Johann Ludwig Ruyter (1806–1877), deutscher Kaufmann und Senator
 Engel de Ruyter (1649–1683), niederländischer Vizeadmiral 

 Gustav de Ruyter (1862–1919), deutscher Chirurg

De Ruyter steht für:
 De Ruyter, niederländisches Panzergrenadier-Regiment, siehe 23. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Nederland“ (niederländische Nr. 1) 

Siehe auch:
 Liste von Schiffen mit dem Namen De Ruyter
 Haus Kapitän Ruyter, Baudenkmal in Bremen
 Ruiter